5301 Новобранець (5301 Novobranets) — астероїд головного поясу.

 Новобранець Іван Якович (* 2 травня 1939(19390502), с. Березоточа Лубенського повіту на Полтавщині) — лірник, кобзар-бандурист, художник.